Chevillard bezeichnet:

 Chevillard, eine französische Gemeinde

Chevillard ist der Familienname folgender Personen:

 Camille Chevillard (1859–1923), französischer Komponist und Dirigent
 Éric Chevillard (* 1964), französischer Schriftsteller